Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Scott Melville e Diego Nargiso 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Jiří Novák /  David Rikl (Campioni)
 Dave Randall /  Jack Waite (quarti di finale)

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Marius Barnard /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1997